Alicia de Borbón-Parma (en italiano, Alicia di Borbone-Parma; en alemán, Alix von Bourbon-Parma; Parma, 27 de diciembre de 1849 - Schwertberg, 16 de noviembre de 1935) fue un miembro de la casa de Borbón-Parma descendiente de la familiar real española, por ser hija del penúltimo duque reinante de Parma, Carlos III. Además, tras celebrar su matrimonio en 1868 con Fernando IV de Toscana, Alicia se convirtió en archiduquesa de Austria y (nominalmente) gran duquesa de Toscana.

Biografía 

La princesa Alicia nació en la capital parmesana en 1849, durante el breve reinado de su padre, el duque Carlos III de Parma. Su madre, Luisa María Teresa de Artois, era la hija del duque de Berry y nieta del rey Carlos X de Francia.

Además de Alicia, los duques de Parma tuvieron otros tres hijos:
 Margarita (1847-1893), que fue la primera mujer del pretendiente carlista al trono de España. Casada con el infante Carlos María de Borbón y Austria-Este, duque de Madrid; con sucesión.
 Roberto I (1848-1907), que en 1854 se convirtió en duque de Parma tras el asesinato de su padre.
 Enrique (1851-1905), conde de Bardi. Contrajo matrimonio en dos ocasiones, pero no tuvo descendencia de ninguno de ellos.

En la noche del 26 de marzo de 1854, cuando Alicia apenas contaba cinco años de edad, su padre fue apuñalado por un anarquista, Antonio Carra, mientras paseaba por las calles de Parma. El duque expiró a la mañana siguiente, y el hermano mayor de Alicia heredó el trono ducal, convirtiéndose así en Roberto I de Parma. Dada su corta edad, su madre, la duquesa Luisa, ejerció de regente.

Tal y como les sucedió a las demás monarquías del centro de la península itálica, los Borbón-Parma fueron derrocados en 1859 tras ser expulsados por las tropas piamontesas, en el proceso conocido como la unificación italiana. La princesa Alicia y su familia se refugiaron en Venecia, entonces bajo dominio austro-húngaro. Alicia permanecería en Austria el resto de su vida.

Compromiso fallido 

Alicia se comprometió a los 14 años en enero de 1864 con el príncipe soberano Juan II de Liechtenstein de 23. Sin embargo aunque la princesa, estaba a favor del compromiso y enamorada de su prometido, este último argumentando que pertenecía a la Confederación Alemana, rompió el compromiso en diciembre de ese año. Algunos contemporáneos afirman que el príncipe que nunca se casó, era homosexual.

Matrimonio y sucesión 
El 11 de enero de 1868, la princesa Alicia contrajo matrimonio en el castillo de Frohsdorf (Austria) con el gran duque Fernando IV de Toscana, hijo de Leopoldo II de Toscana y de María Antonieta de las Dos Sicilias. Fernando había quedado viudo en 1859 tras el fallecimiento de su primera esposa, Ana María de Sajonia. El padre de Fernando había abdicado el trono en 1859 durante el proceso conocido como la unificación italiana, y como consecuencia Fernando fue nominalmente gran duque de Toscana entre 1859 y 1860. Pese a ello, continuó considerándose el legítimo soberano de Toscana.

Fernando y Alicia tuvieron en total diez hijos, todos ellos nacidos en Salzburgo; dos de ellos murieron en la infancia:

 Leopoldo Fernando (1868-1935), que protagonizó varios escándalos antes de renunciar sus derechos sucesorios en 1902, se casó morganaticamente dos veces, sin sucesión.
 Luisa (1870-1947), que contrajo matrimonio en 1891 con Federico Augusto de Sajonia, hijo y heredero del rey de Sajonia, con sucesión. La pareja se acabó divorciando en 1903.
 José Fernando (1872-1942), que fue gran duque titular de Toscana entre 1908 y 1921. Renunció sus derechos sucesorios para contraer matrimonio con una plebeya. Tras su divorcio, se casó en segundas nupcias, y tuvo sucesión de su segundo matrimonio.
 Pedro Fernando (1874-1948), que sucedió a su hermano como gran duque titular de Toscana. Se casó con la princesa María Cristina de Borbón-Dos Sicilias; con sucesión.
 Enrique Fernando (1878-1969), que contrajo matrimonio morganático en 1919; con sucesión.
 Ana María (1879-1961), que contrajo matrimonio con el príncipe Juan de Hohenlohe-Bartenstein; con sucesión.
 Margarita María (1881-1965). Soltera y sin sucesión.
 Germana María (1884-1955). Soltera y sin sucesión.
 Roberto Fernando (1885-1895), falleció joven.
 Inés María (1891-1945). Soltera y sin sucesión.

Viudez 
Alicia no volvió a casarse tras el fallecimiento de su marido en 1908. Los derechos sucesorios al desaparecido trono ducal de Toscana recayeron en su segundo hijo varón, el archiduque José Fernando. Vivió en Salzburgo hasta 1918 cuando se traslado a Schwertberg con sus tres hijas menores.

Tras la derrota de los Imperios centrales en la Primera Guerra Mundial, Alicia fue testigo de la abolición de la monarquía austro-húngara en 1918, aunque a diferencia de la mayoría de la familia imperial no tuvo que abandonar Austria.

Falleció a la edad de 86 años en la localidad austríaca de Schwertberg, en 1935,

Distinciones honoríficas

Imperio austrohúngaro 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada.
 1901: Dama gran cruz de la Orden de Isabel.

Extranjeras 
 19 de enero de 1854: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Thierry Le Hête, La Dinastie Capétienne, La Bonneville-sur-Iton, 1998
 
 

Grandes Duques de Toscana
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nobles de Italia del siglo XIX
Casa de Borbón-Parma
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Casa de Habsburgo (Rama toscana)
Princesas de Parma
Nacidos en Parma
Fallecidos en Austria